A Touch of Class steht für:

 A Touch of Class, ausgeschriebener Namen von ATC (Band)
 A Touch of Class, Originaltitel einer britischen Liebeskomödie, Mann, bist du Klasse! (1973)